Rowlands ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Rowlands (* 1938), walisischer Rugbyspieler und Trainer
 Gareth Rowlands (* 1971), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Gena Rowlands (* 1930), US-amerikanische Schauspielerin
 Gordon Rowlands (* ~1935), walisischer Badmintonspieler
 Henry Rowlands (1655–1723), britischer Geistlicher, Historiker und Geologe
 June Rowlands (1924–2017), kanadische Politikerin
 Keith Rowlands (1936–2006), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Patsy Rowlands (1931–2005), britische Schauspielerin
 Mark Rowlands (* 1962), britischer Schriftsteller  und Philosoph
 Ted Rowlands, Baron Rowlands (* 1940), walisischer Politiker, (Labour Party), Life Peer
 Thomas Rowlands (* 1981), US-amerikanischer Ringer
 Will Rowlands (* 1991), walisischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Rowland